Karabucak ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Karabucak (Çelebi), Ortschaft im Landkreis Çelebi der türkischen Provinz Kırıkkale
 Karabucak (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Karabucak (Manavgat), Ortschaft im Landkreis Manavgat der türkischen Provinz Antalya